Юрий Сулименко:
 Сулименко, Юрий Геннадьевич (род. 1971) — Герой России.
 Сулименко, Юрий Николаевич (род. 1978) — украинский футболист.